Koddaert Ladies Open — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на закрытых кортах с покрытием типа хард. 

Соревнования проводятся в муниципалитете Торхаут, провинции Западная Фландрия Бельгии в октябре.

После исчезновения из календаря WTA турнира в Антверпене это соревнование является крупнейшим женским теннисным турниром на территории Бельгии.

Финалисты разных лет

Одиночный турнир

Парный турнир

См. также 
Международная федерация тенниса

Ссылки 
Официальный сайт турнира